The Little Peacemaker – film del 1909 prodotto dalla Essanay
 The Little Peacemaker – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company